Загнаньск — польский топоним. Может означать:

 Загнаньск — село.
 Загнаньск (гмина) — гмина.
  — железнодорожная станция.
  — железнодорожная станция.